Pull steht für:

 Pull-Medien, Informationsfluss vom Nutzer gesteuert
 Pull-Prinzip in der Produktionssteuerung, siehe Kanban
 ein spezieller Schlag beim Golf, siehe Golfschlag #Flugbahnen
 Pull (Album), Studioalbum von Winger aus dem Jahr 1993
 Pull Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik

Pull ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Pull (* 1953), deutscher Sportreporter

Siehe auch:
 Push-Pull-Strategie
 Pul